Nom antic de Frejús
 Ciutat romana del Vèneto, vegeu Forum Julium